Паньковское се́льское поселе́ние — упразднённое в 2012 году муниципальное образование Старицкого района Тверской области.

Паньковское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Тверской области от 28 февраля 2005 г. № 48-ЗО. Включило в себя территории Коньковского, Паньковского и Новского сельских округов.
Административный центр — деревня Паньково.

Законом Тверской области от 28 мая 2012 года № 32-ЗО, Паньковское сельское поселение и Васильевское сельское поселение преобразованы в Сельское поселение «Паньково», с административным центром в деревне Паньково.

Географические данные 
 Общая площадь: 185 км²
 Нахождение: центральная часть Старицкого района, к северо-западу от города Старица.
 Граничит:
 на севере — с Торжокским районом, Ладьинское СП,
 на северо-востоке — с Васильевским СП и Архангельским СП,
 на востоке — с Ново-Ямским СП и городским поселением город Старица,
 на юге — с Корениченским СП
 на западе — со Старицким СП, Красновским СП и Берновским СП.

Экономика

Население 
На 01.01.2008 — 1169 человек.
Национальный состав: русские.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни Ерофейцево, Мытищево, Новое Рогово, Колбасино; хутора Васильки, Лесниково и другие.

Известные люди 
 В деревне Коньково родился Герой Советского Союза Владимир Александрович Маслов.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2012 году
Упразднённые муниципальные образования Старицкого района